- Gmina zbiorowa Hadeln w Niemczech w Dolnej Saksonii
 - Hadeln – kraina historyczna w północnych Niemczech między ujściami Łaby i Wezery